Karen Smith (hokej na travi, Australija), australska hokejašica na travi
Karen Smith (hokej na travi, Novi Zeland), novozelandska hokejašica na travi
Karen Brucene Smith, pobjednica natjecanja za Miss International 1974.
Karen Rose Smith, američka spisateljica
Karen Smith, izmišljeni lik iz filma Mean Girls; glumila ju je Amanda Seyfried